Larsbodtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Larsbodtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (7,38 ha)
Larsbodtjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn